Обі — пояс, елемент традиційного японського одягу.
 Обі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор, округ Авен-сюр-Ельп.
 Обі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор, округ Дуе.
 Обі (o.b.) — марка німецьких гінекологічних тампонів.
 Обі Трайс — американський співак-репер
 6669 Обі (6669 Obi) — астероїд головного поясу.
 Обі Трайс () — американський репер.
 Обі-Ван Кенобі (англ. Obi-Wan «Ben» Kenobi) — персонаж саги Зоряних війн
 OBI (Obi GmbH & Co. Deutschland KG) — німецька компанія роздрібного продажу будівельних матеріалів.

Див. також 
 OBI — німецька компанія роздрібного продажу будівельних матеріалів
 Об — річка у Сибіру
 Обії — муніципалітет у Франції
 Обі-Ван — вигаданий персонаж саги Зоряних війн